The Little Orphan – film del 1907 prodotto dall'Urban Trading Company
 The Little Orphan – film del 1910 diretto da Theo Bouwmeester (Theo Frenkel)
 The Little Orphan – film del 1917 diretto da Jack Conway
 Piccolo orfano (The Little Orphan) – film del 1949 diretto da Joseph Barbera e William Hanna